Máncora peut désigner :

 Máncora, une ville du nord du Pérou située dans la province de Talara et le département de Piura.
 Máncora, un film péruvien de Ricardo de Montreuil sorti en 2009.